Самосюк — фамилия.
 Самосюк, Борис Алексеевич (род. 1957) — советский и российский живописец, заслуженный художник Республики Башкортостан, член Союза художников РФ с 1993 года.
 Самосюк, Галина Фёдоровна (род. 1931) — российский литературовед, кандидат филологических наук, доцент СГУ им. Н. Г. Чернышевского, утверждена в звании в 1979 г.